{{Ficha de noble
|nombre = Carolina de Vasa
|título = Reina consorte de Sajonia
|imagen = Carola von Wasa farbig.jpg
|epígrafe = Retratada por Emanuel Thomas Peter (1850).
|reinado = 29 de octubre de 1873 - 19 de junio de 1902
|predecesor0 = Amalia Augusta de Baviera 
|sucesor0 = No hubo más
|nombre completo = Carolina Federica Francisca Estefanía Amelia Cecilia
|otros títulos = Princesa de Vasa
|fecha de nacimiento = 5 de agosto de 1833
|lugar de nacimiento = Palacio de Schönbrunn, Viena, Imperio austríaco
|fecha de defunción = 15 de diciembre de 1907 (74 años)
|lugar de defunción = Palacio Zwinger, Dresde, Reino de Sajonia
|lugar de entierro = Hofkirche (Dresde)
|religión = Catolicismo (Antes del matrimonio: luteranismo)
|predecesor = 
|sucesor = 
|casa real = Holstein-Gottorp
|padre = Gustavo, príncipe de Vasa
|madre = Luisa Amelia de Baden
|cónyuge = Alberto I de Sajonia
|escudo = Coat of Arms of Carola of Vasa, Queen of Saxony (Order of Maria Luisa).svg
}}

Carolina de Vasa (Viena, 5 de agosto de 1833 - Dresde, 15 de diciembre de 1907) fue reina consorte de Sajonia, esposa del rey Alberto I. Era una princesa sueca-alemana-austríaca, hija del príncipe de Suecia, Gustavo de Vasa, y de la princesa Luisa Amelia de Baden.
 Biografía 
Carola nació en el Palacio de Schönbrunn, en Austria. Su padre había sido príncipe heredero de Suecia, pero un golpe de Estado le había negado la posibilidad de convertirse en rey. El príncipe nunca renunció a sus derechos hereditarios, por lo que su única hija Carola era presentada también como princesa de Suecia. Carola tenía también el título de princesa de Vasa'', un título hereditario que su padre había recibido del emperador Francisco I de Austria en mérito a su servicio al Imperio. El título era únicamente nominal, pues la Casa de Vasa se había extinguido en Suecia desde 1689 y Carola en realidad pertenecía a la Casa de Holstein-Gottorp. Austria era el refugio de Gustavo en el exilio, y Carola nació, creció, y se educó en ese país.

Desde su adolescencia, Carola fue considerada como una de las más bellas princesas europeas. Hablaba con fluidez alemán, francés e inglés, y un poco de sueco. En un principio se consideró un posible matrimonio con el emperador francés Napoleón III, pero finalmente se decidió casarla con el príncipe heredero Alberto de Sajonia, quien con ese objetivo visitó Viena en enero de 1853, logrando así asegurar el compromiso. La boda se celebró el 18 de junio de ese mismo año. En 1873 murió el rey Juan I de Sajonia, y Alberto y Carola alcanzaron la dignidad de reyes.

En 1876, el rey Óscar II de Suecia visitó Sajonia, y Carola y su marido visitarían Estocolmo en 1888. En 1877 falleció el príncipe Gustavo, padre de Carola, lo que puso fin a las reivindicaciones familiares sobre la corona de Suecia. Los reyes de Sajonia no tuvieron hijos. El rey Alberto falleció en 1902, y Carola cinco años después, en 1907.

Distinciones honoríficas 

 4 de marzo de 1856: Dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Enlaces externos

Referencias 

Reinas consortes de Sajonia
Princesas de Suecia (casa de Holstein-Gottorp)
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Princesas de Alemania
Personas de Viena
Católicos de Suecia
Conversos al catolicismo desde el luteranismo
Reinas consortes del siglo XIX
Reinas consortes del siglo XX
Consortes reales de la casa de Holstein-Gottorp